Toponímia: Torquemada, municipi de la província de Palència (Castella i Lleó, Espanya)
 Biografies:
 Tomàs de Torquemada (Torquemada o Valladolid, 1420 – Àvila, 1498), Inquisidor general de Castella i Aragó (segle XV)
 Antonio de Torquemada (Astorga, Lleó, 1507? - 1569), escriptor espanyol renaixentista
 Ricard Torquemada i Cid (Barcelona, 1971), periodista català